Сен-Рестітю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Ліона, 70 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 538 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1366,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Рестітю на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Рестітю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Рестітю на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Рестітю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Рестітю на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром